Медаль «За содействие донорскому движению» Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации — ведомственная награда Федерального медико-биологического агентства за большой личный вклад в развитие донорского движения и развитие службы крови. Учреждён приказом Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 155 «Об учреждении знака отличия — медали „За содействие донорскому движению“».

Основания награждения 
Медалью «За содействие донорскому движению» награждаются лица, имеющие большой личный вклад в развитие донорского движения и развитие службы крови, включая работников организаций службы крови, органов управления здравоохранением, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, руководителей организаций, содействующих развитию донорства в трудовых коллективах, сотрудники некоммерческих и общественных организаций, осуществляющих мероприятия по пропаганде безвозмездного донорства.

Вручение медали «За содействие донорскому движению» и удостоверения к нему производится, как правило, в торжественной обстановке руководителем ФМБА России, или по его поручению заместителем руководителя ФМБА России, или начальником соответствующего управления ФМБА России.

Порядок ношения 
Медаль «За содействие донорскому движению» носится на левой стороне груди, располагается после государственных наград Российской Федерации и СССР.

Описание знака 
Медаль Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению» из томпака с серебрением имеет форму круга диаметром 60 мм, образованного венком из лавровых ветвей. Поверх венка наложен сквозной крест из эмблемы ФМБА России, а поверх креста — круглый медальон диаметром 40 мм с выпуклыми бортиками с обеих сторон.

На лицевой стороне медальона — стилизованное изображение пеликана, терзающего свою грудь (с каплями крови на ней), и двух птенцов под его распахнутыми крыльями; пеликан и птенцы стоят на полукруглом подножии (холме) на фоне расходящихся из-за холма лучей.

На оборотной стороне медальона на фоне расходящихся из центра лучей — эмблема ФМБА России (коронованный двуглавый орел со щитком на груди), под которой надпись в три строки: «ЗА СОДЕЙСТВИЕ ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ».

Все изображения на медали рельефные.

Медаль крепится к настольной подставке.

Ссылки 
Приказ Федерального медико-биологического агентства от 24 марта 2010 года № 155 Об учреждении знака отличия — медали «За содействие донорскому движению»

«Мужчины не плачут, но слёзы всё-таки были». Как доноры костного мозга спасают жизни онкобольным.

Награды ФМБА России